Komorowice bezeichnet:

 Komorowice (Kondratowice), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Komorowice (Żórawina), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Komorowice (Lwówek), Ort in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Komorowice (Bielsko-Biała) (dt. Batzdorf), Stadtteil von Bielsko-Biała in der Woiwodschaft Schlesien, Polen